Mixer (del inglés, /ˈmɪksɚ/ «mezcla») puede hacer referencia a:
 Mixer (drink mixer), en mixología, una bebida no alcohólica que sirve como mezcla para un cóctel.
 Mixer, plataforma de vídeos por streaming de Microsoft.
 DJ mixer (sound mixer), una mesa de mezclas para manipular señales de audio.
 Mixer, voz inglesa para la batidora mezcladora.
 Mixer, nombre alternativo para un sonidista o diseñador de sonido.